Квайн — комп'ютерна програма, яка не отримує ніяких вхідних даних та видає на виході копію свого власного початкового коду. Цей термін названо на честь американського логіка та філософа Квайна, який займався дослідженням автореференції.

Приклади простих квайнів в різних мовах програмування

BASIC 

10 LIST

Brainfuck 
(Код слід писати в одному рядку, але для прочитності зроблено розриви рядків.)

<nowiki>
->++>+++>+>+>+++>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+>+>++>+++>++>>+++>+>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>+>+>>+++>>>>+++>>>+++>+>>>>>>>++>+++>+++>+>+++>+>>+++>>>+++>+>++>+++>
>>+>+>+>+>++>+++>+>+>>+++>>>>>>>+>+>>>+>+>++>+++>+++>+>>+++>+++>+>+++>+>++>+++>+
+>>+>+>++>+++>+>+>>+++>>>+++>+>>>++>+++>+++>+>>+++>>>+++>+>+++>+>>+++>>+++>>+[[>
>+[>]+>+[<]<-]>>[>]<+<+++[<]<<+]>+[>>]+++>+[+[<++++++++++++++++>-]<++++++++++.<]
</nowiki>

C 
#include<stdio.h>
char*i="\\#include<stdio.h>",n='\n',q='"',*p=
"%s%cchar*i=%c%c%s%c,n='%cn',q='%c',*p=%c%c%s%c,*m=%c%c%s%c%c;%s%c",*m=
"int main(){return!printf(p,i+1,n,q,*i,i,q,*i,q,n,q,p,q,n,q,m,q,n,m,n);}"
;int main(){return!printf(p,i+1,n,q,*i,i,q,*i,q,n,q,p,q,n,q,m,q,n,m,n);}

Або коротший приклад
 main(){char*a="main(){char*a=%c%s%c;printf(a,34,a,34);}";printf(a,34,a,34);}

Цей приклад використовує препроцесор
#define T(a) main(){printf(a,#a);}
T("#define T(a) main(){printf(a,#a);}\nT(%s)\n")

C++ 
 #include <iostream>
 int main(){const char c=',',dq='"',q[]="'",*s[]={"#include <iostream>",
 "int main(){const char c=',',dq='","',q[]=",",*s[]={","};std::cout<<s[0]<<std::endl<<s[1]<<dq<<s[2]
 <<dq<<q<<dq<<s[3]<<dq<<s[0]<<dq<<c<<dq<<s[1]<<dq<<c<<dq<<s[2]<<dq<<c<<dq<<s[3]<<dq<<c<<dq<<s[4]<<dq
 <<s[4]<<std::endl;}"};std::cout<<s[0]<<std::endl<<s[1]<<dq<<s[2]<<dq<<q<<dq<<s[3]<<dq<<s[0]<<dq<<c
 <<dq<<s[1]<<dq<<c<<dq<<s[2]<<dq<<c<<dq<<s[3]<<dq<<c<<dq<<s[4]<<dq<<s[4]<<std::endl;}

C# 

 using System;
 namespace quine
 {
   class Program
   {
     [STAThread]
     static void Main(string[] args)
     {
       string s = "using System;{0}namespace quine{0}{2}{0}{1}class Program{0}
 {1}{2}{0}{1}{1}[STAThread]{0}{1}{1}static void Main(string[] args){0}{1}{1}{2}{0}{1}{1}{1}
 string s = {4}{6}{4};{0}{1}{1}{1}Console.Write(s, Environment.NewLine, {4}{5}t{4}, {4}{2}
 {4}, {4}{3}{4}, {4}{5}{4}{4}, {4}{5}{5}{4}, s);{0}{1}{1}{3}{0}{1}{3}{0}{3}";
       Console.Write(s, Environment.NewLine, "\t", "{", "}", "\"", "\\", s);
     }
   }
 }

Легший варіант
 class Q
 {
     static void Main()
     {
         string s = @"class Q
 {0}
     static void Main()
     {0}
         string s = @{2}{3}{2};
         System.Console.Write(s, '{0}', '{1}', '{2}', s);
     {1}
 {1}";
         System.Console.Write(s, '{', '}', '"', s);
     }
 }

HQ9+ 
 Q

Java 

class Q{public static void main(String[]a){char q=34;String t="class Q{public static void main(String[]a){char 
q=34;String t=;System.out.println(t.substring(0,62)+q+t+q+t.substring(62));}}";System.out.println(t.substring
(0,62)+q+t+q+t.substring(62));}}

JavaScript 
 unescape(q="unescape(q=%220%22).replace(0,q)").replace(0,q)

LISP 
    (funcall (lambda (x) 
               (append x (list (list 'quote x))))
             '(funcall (lambda (x) 
                          (append x (list (list 'quote x))))))

Або так:
 :X

MATLAB 
 a='a=%c%s%c;a=sprintf(a,39,a,39);disp(a);';a=sprintf(a,39,a,39);disp(a);

Python 
Python 2:
 a='a=%s;print a%%`a`';print a%`a`

Python 3:
 c='c=%r;print(c%%c)';print(c%c)

VBScript 
 a="a="":b=left(a,3):c=mid(a,3):msgbox(b+b+c+c)":b=left(a,3):c=mid(a,3):msgbox(b+b+c+c)

Див. також 
 Формула Таппера
 HQ9+
Програмування
Статті з прикладами коду мовою C++
Статті з прикладами коду мовою Visual Basic
Статті з прикладами коду мовою Lisp
Статті з прикладами коду мовою Python
Статті з прикладами коду мовою Java
Статті з прикладами коду мовою Matlab
Статті з прикладами коду мовою C Sharp
Статті з прикладами коду мовою BASIC
Статті з прикладами коду мовою JavaScript